Wielka Brytania i Irlandia:
 Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii – państwo brytyjskie w latach 1707–1800 .
 Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii – państwo brytyjsko-irlandzkie w latach 1801–1922.
 Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – państwo brytyjskie (od 1922).
 Polska:
 Zjednoczone Królestwo Polskie – państwo polskie latach 1320-1386.
 Włochy:
 Zjednoczone Królestwo Włoch – państwo włoskie w latach 1861–1946.
 Portugalia i Brazylia:
 Zjednoczone Królestwo Portugalii i Brazylii – państwo portugalsko-brazylijskie w latach 1777–1808.
 Zjednoczone Królestwo Portugalii, Brazylii i Algarve – państwo portugalsko-brazylijskie w latach 1808–1822.
 Izrael
 Zjednoczone królestwo Izraela – dawne państwo żydowskie.